Testudo – genere di rettili dell'ordine Testudines
Testudo – formazione difensiva delle truppe romane, per la quale i soldati si riunivano strettamente l'uno all'altro, coprendosi le teste con gli scudi, in modo da formare una massa compatta sulla quale dardi, giavellotti e pietre scivolavano via; era una tecnica d'assedio tramite la quale i soldati potevano avvicinarsi facilmente alle mura delle città assediate
Testudo o testuggine – arma da assedio medievale che copriva e difendeva l'ariete; consisteva in una specie di baracca mobile, col tetto corazzato. Alcune varianti di questa macchina venivano utilizzate a contenere e proteggere i soldati intenti a riempire le fosse nemiche, o impegnati nella costruzione di altre opere attorno alle mura della città assediata
Testudo – vettura concettuale realizzata da Bertone nel 1963 dal pianale della Chevrolet Corvair
Testudo – nome di un'antica costellazione obsoleta
Testudo – uno dei più antichi strumenti musicali. Nello specifico una specie di lira fatta con il guscio di una testuggine